Плей-офф Кубка Стэнли 2007 Национальной хоккейной лиги стартовал 11 апреля 2007 года, а закончился 6 июня победой «Анахайм Дакс» в финальной серии над «Оттавой Сенаторз» 4-1.

Команды 
Лучшие 16 команд по итогам сезона 2006/2007 образовали 8 пар плей-офф в серии до четырёх побед. Впервые в истории НХЛ ни одна из команд, игравших в предыдущем сезоне в финале (Каролина Харрикейнз и Эдмонтон Ойлерз), не попала в плей-офф.

Восточная конференция 
 Баффало Сейбрз — победитель Северо-восточного дивизиона и Восточной конференции; обладатель Президентского кубка, 113 очков
 Нью-Джерси Девилз — победитель Атлантического дивизиона, 107 очков
 Атланта Трэшерз — победитель Юго-восточного дивизиона, 97 очков
 Оттава Сенаторз — 105 очков (48 побед)
 Питтсбург Пингвинз — 105 очков (47 побед)
 Нью-Йорк Рейнджерс — 94 очка
 Тампа Бэй Лайтнинг — 93 очка
 Нью-Йорк Айлендерс — 92 очка

Западная конференция 
 Детройт Ред Уингз — победитель Центрального дивизиона и Западной конференции, 113 очков
 Анахайм Дакс — победитель Тихоокеанского дивизиона, 110 очков
 Ванкувер Кэнакс — победитель Северо-западного дивизиона, 105 очков
 Нэшвилл Предаторз — 110 очков
 Сан-Хосе Шаркс — 107 очков (51 победа)
 Даллас Старз — 107 очков (50 побед)
 Миннесота Уайлд — 104 очка
 Калгари Флэймз — 96 очков

Лидеры по статистическим показателям

Полевые игроки

Вратари 
 И = Игр; ОВЛ = Общее время на льду в минутах; В = Побед; П = Поражений; ШП = Шайб пропущено; СИ = "Сухих" игр; %ОБ = Процент отражённых бросков; ШПСИ = Шайб пропущено в среднем за игру

Сетка

Четвертьфиналы конференций (1/8 финала)

Восточная конференция

(1) Баффало Сейбрз — (8) Нью-Йорк Айлендерс 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Баффало Сейбрз
 26 октября, 2006 — 3:0 победили Сейбрз
 1 января, 2007 — 3:1 победили Сейбрз
 27 января, 2007 — 3:0 победили Айлендерс
 30 марта, 2007 — 6:4 победили Сейбрз
 Предыдущие серии плей-офф:
 1976 — Нью-Йорк Айлендерс выиграл 4-2 (четвертьфинал)
 1977 — Нью-Йорк Айлендерс выиграл 4-0 (четвертьфинал)
 1980 — Нью-Йорк Айлендерс выиграл 4-1 (полуфинал)

(2) Нью-Джерси Девилз — (7) Тампа Бэй Лайтнинг 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Тампа Бэй Лайтнинг
 18 января, 2007 — 3:2 (бул.) победили Лайтнинг
 26 января, 2007 — 2:0 победили Девилз
 11 февраля, 2007 — 4:1 победили Лайтнинг
 22 марта, 2007 — 3:1 победили Лайтнинг
 Предыдущие серии плей-офф:
 2003 — Нью-Джерси Девилз выиграл 4-1 (полуфинал конференции)

(3) Атланта Трэшерз — (6) Нью-Йорк Рейнджерс 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Атланта Трэшерз
 10 ноября, 2006 — 5:2 победили Рейнджерс
 28 ноября, 2006 — 5:4 (OT) победили Трэшерз
 20 января, 2007 — 3:1 победили Трэшерз
 16 марта, 2007 — 2:1 (OT) победили Трэшерз
 Предыдущие серии плей-офф: нет

(4) Оттава Сенаторз — (5) Питтсбург Пингвинз 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Питтсбург Пингвинз
 10 ноября, 2006 — 5:2 победили Сенаторз
 6 марта, 2007 — 5:4 (бул.) победили Пингвинз
 18 января, 2007 — 4:3 (бул.) победили Пингвинз
 5 апреля, 2007 — 3:2 победили Пингвинз
 Предыдущие серии плей-офф: нет

Западная конференция

(1) Детройт Ред Уингз — (8) Калгари Флэймз 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 2-2
 1 ноября, 2006 — 3:2 победили Ред Уингз
 17 ноября, 2006 — 3:1 победили Флэймз
 11 февраля, 2007 — 7:4 победили Ред Уингз
 20 марта, 2007 — 2:1 победили Флэймз
 Предыдущие серии плей-офф:
 1978 — Детройт Ред Уингз выиграл 2-0 (отборочный раунд)
 2004 — Калгари Флэймз выиграл 4-2 (полуфинал конференции)

(2) Анахайм Дакс — (7) Миннесота Уайлд 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 2-2
 20 октября, 2006 — 3:1 победили Дакс
 27 октября, 2006 — 3:2 (бул.) победили Уайлд
 12 ноября, 2006 — 3:2 победили Дакс
 31 декабря, 2006 — 4:3 победили Уайлд
 Предыдущие серии плей-офф:
 2003 — Анахайм Майти Дакс выиграл 4-0 (финал конференции)

(3) Ванкувер Кэнакс — (6) Даллас Старз 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 2-2
 23 октября, 2006 — 3:1 победили Старз
 6 ноября, 2006 — 2:1 победили Кэнакс
 3 января, 2007 — 2:1 (бул.) победили Кэнакс
 25 февраля, 2007 — 2:1 (ОТ) победили Старз
 Предыдущие серии плей-офф:
 1994 — Ванкувер Кэнакс выиграл 4-1 (полуфинал конференции)

(4) Нэшвилл Предаторз — (5) Сан-Хосе Шаркс 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Нэшвилл Предаторз
 26 октября, 2006 — 4:3 победили Предаторз
 9 декабря, 2006 — 3:1 победили Шаркс
 14 февраля, 2007 — 5:0 победили Предаторз
 28 февраля, 2007 — 4:3 (бул.) победили Предаторз
 Предыдущие серии плей-офф:
 2006 — Сан-Хосе Шаркс выиграл 4-1 (четвертьфинал конференции)

Полуфиналы конференций (1/4 финала)

Восточная конференция

(1) Баффало Сейбрз — (6) Нью-Йорк Рейнджерс 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 4-0 в пользу Баффало Сейбрз
 14 октября, 2006 — 7:4 победили Сейбрз
 5 ноября, 2006 — 4:3 (ОТ) победили Сейбрз
 26 ноября, 2006 — 3:2 (ОТ) победили Сейбрз
 1 декабря, 2006 — 4:3 (бул.) победили Сейбрз
 Предыдущие серии плей-офф:
 1978 — Баффало Сейбрз выиграл 2-1 (отборочный раунд)

(2) Нью-Джерси Девилз — (4) Оттава Сенаторз 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Нью-Джерси Девилз
 21 октября, 2006 — 8:1 победили Сенаторз
 17 ноября, 2006 — 3:2 победили Девилз
 6 января, 2007 — 3:2 победили Девилз
 3 апреля, 2007 — 2:1 (бул.) победили Девилз
 Предыдущие серии плей-офф:
 1998 — Оттава Сенаторз выиграл 4-2 (четвертьфинал конференции)
 2003 — Нью-Джерси Девилз выиграл 4-3 (финал конференции)

Западная конференция

(1) Детройт Ред Уингз — (5) Сан-Хосе Шаркс 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Сан-Хосе Шаркс
 19 октября, 2006 — 5:1 победили Шаркс
 25 октября, 2006 — 2:1 победили Рэд Уингз
 2 декабря, 2006 — 3:2 победили Шаркс
 4 января, 2007 — 9:4 победили Шаркс
 Предыдущие серии плей-офф:
 1994 — Сан-Хосе Шаркс выиграл 4-3 (четвертьфинал конференции)
 1995 — Детройт Рэд Уингз выиграл 4-0 (полуфинал конференции)

(2) Анахайм Дакс — (3) Ванкувер Кэнакс 
 Встречи в регулярном сезоне 2006/2007: 3-1 в пользу Анахайм Дакс
 6 ноября, 2006 — 6:0 победили Дакс
 30 ноября, 2006 — 2:1 победили Дакс
 20 февраля, 2007 — 3:2 (ОТ) победили Кэнакс
 11 марта, 2007 — 4:2 (бул.) победили Дакс
 Предыдущие серии плей-офф: нет

Финалы конференций (1/2 финала)

Восточная конференция

(1) Баффало Сейбрз — (4) Оттава Сенаторз

Западная конференция

(1) Детройт Ред Уингз — (2) Анахайм Дакс

Финал

(З2) Анахайм Дакс — (В4) Оттава Сенаторз

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 

Плей-офф Кубка Стэнли

2007 год в хоккее